Лез-Англь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Лез-Англь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Лез-Англь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар